Glacier Peak kan syfta på följande:
 Glacier Peak, Kanada, ett berg i Alberta och British Columbia, Kanada
 Glacier Peak, Washington, en vulkan i USA